Ouachita – fiume degli Stati Uniti che attraversa gli Stati di Arkansas e Louisiana
 Monti Ouachita – catena montuosa degli Stati Uniti d'America centro-meridionali
 Parrocchia di Ouachita – parrocchia dello Stato della Louisiana, negli Stati Uniti 
 Contea di Ouachita – contea dello Stato dell'Arkansas, negli Stati Uniti
 Ouachita National Forest – foresta degli Stati Uniti